Stati Uniti d'America
 Eastport – città della Contea di Washington, Maine
 Eastport – census-designated place della Contea di Suffolk, New York